Прогрессивный союз за обновление (, ранее — Прогрессивный союз) — бенинская политическая партия, основанная Бруно Амуссу. Основной электорат партии находится на юге страны. Заняла первое место на парламентских выборах 2019 года.

История

Избирательные компании

Примечание 

Политические партии Бенина
Политические партии Африки